

Geografia 
 Acrea – città antica della Laconia

Mitologia 
 Acrea – personaggio della mitologia greca, figlia del fiume Asterione e nutrice di Era
 Acrea – epiclesi (invocazione) della mitologia greca ad Era protettrice delle alture, era dedicato un tempio ad Argo
 Acrea – epiclesi (invocazione) della mitologia greca ad Afrodite, venerata in un tempio situato nella regione di Trezene costruito dagli abitanti di Alicarnasso

Note